Sassandra – città della Costa d'Avorio
Sassandra – fiume della Costa d'Avorio